Serie C 1947-1948 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie C 1947-1948 – edizione del campionato di calcio italiano organizzata dalla Lega Interregionale Centro
 Serie C 1947-1948 – edizione del campionato di calcio italiano organizzata dalla Lega Interregionale Nord
 Serie C 1947-1948 – edizione del campionato di calcio italiano organizzata dalla Lega Interregionale Sud